Seria GP2 – sezon 2009 – rozpoczęła się 9 maja w Barcelonie w Hiszpanii, natomiast zakończyła 20 września w Portugalii. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Niemiec, Nico Hülkenberg, natomiast w konstruktorach francuski zespół ART Grand Prix.

Zmiany 
 Odbyła się nowa runda, na torze Portimao w Portugalii, która była jedynym weekendem GP2, nie towarzyszącym serii F1.
 Runda w Niemczech została rozegrana na Nürburgringu.

Lista startowa

Ogólne zmiany

Zmiany wśród zespołów

Przed sezonem 
 Barwa Campos Grand Prix został przemianowany na Barwa Addax, ze względu na zmianę właściciela zespołu. Firma Barwa nadal będzie sponsorować hiszpański team.
 BCN Competition został wykupiony przez Tiago Monteiro i przemianowany na Ocean Racing Technology.

W trakcie sezonu 
 Fisichella Motor Sport zmienił swoją nazwę na Party Poker / Scuderia Coloni. Było to spowodowane sprzedaniem przez Giancarlo Fisichellę, praw do nazwy zespołu, tytularnemu sponsorowi tego teamu – Party Poker.
 Durango z powodu braku pozyskania nowych kierowców, postanowiło zrezygnować z udziału w dwóch ostatnich rundach sezonu.

Zmiany wśród kierowców

W trakcie sezonu 
 Giacomo Ricci został zastąpiony przez Francka Pererę na pozostałe rundy sezonu. Po wyścigu w Belgii szefostwo zespołu DPR postanowiło jednak zamienić go młodym Johnnym Cecotto Jr
 Davide Rigon z powodu kłopotów finansowych został zmuszony do wycofania się z rundy w Niemczech. Jego miejsce zajął Rodolfo González. Od rundy na Węgrzech Włoch ponownie reprezentuje barwy ekipy Trident Racing
 Davide Valsecchi przeniósł się do Barwa Addax, gdzie zastąpił odchodzącego do F1 Romaina Grosjeana. Miejsce Włocha w zespole Durango zajął Stefano Coletti.

Przed sezonem 
Przejścia ubiegłorocznych kierowców do innych zespołów

 Romain Grosjean: ART Grand Prix → Barwa Addax
 Diego Nunes: David Price Racing → iSport International
 Roldan Rodriguez: Fisichella Motor Sport International → Piquet GP
 Alberto Valerio: Durango → Piquet GP
 Lucas Di Grassi: Campos Grand Prix → Fat Burner Racing Engineering
 Pastor Maldonado: Piquet GP → ART Grand Prix
 Javier Villa: Racing Engineering → Super Nova Racing
 Luca Filippi: BCN Competition → Super Nova Racing
 Andreas Zuber: Piquet GP → Fisichella Motor Sport International
 Karun Chandhok: iSport International → Ocean Racing Technology
 Álvaro Parente: Super Nova Racing → Ocean Racing Technology

Debiuty nowych kierowców

 Dani Clos: Formuła 3 Euroseries(Prema Powerteam) → Fat Burner Racing Engineering
 Giedo van der Garde: World Series by Renault(P1 Motorsport) → iSport International
 Nico Hülkenberg: Formuła 3 Euroseries(ART Grand Prix) → ART Grand Prix
 Edoardo Mortara: Formuła 3 Euroseries(Signature Plus) → Telmex Team Arden
 Sergio Perez: Brytyjska Formuła 3(T-Sport) → Telmex Team Arden
 Luiz Razia: Euroseries 3000(ELK Motorsport) → Fisichella Motor Sport International
 Nelson Panciatici: Hiszpańska Formuła 3(Hache International) → Durango

Przejścia ubiegłorocznych kierowców do innych serii

 Sebastien Buemi: Trust Team Arden → Formuła 1 (Scuderia Toro Rosso)
 Mike Conway: Trident Racing → IndyCar Series (Dreyer & Reinbold Racing)
 Carlos Iaconelli: BCN Competition → Formuła 2
 Miloš Pavlović: BCN Competition → Formuła 2
 Andy Soucek: Super Nova Racing → Formuła 2

Najlepsze wyniki w wyścigach

Klasyfikacja kierowców 
Punktacja:
Wygrana w kwalifikacjach (pole position do sobotniego wyścigu): 2 punkty
Punktacja w pierwszym wyścigu (Sobota): 10-8-6-5-4-3-2-1 (osiem pierwszych pozycji)
Punktacja w drugim wyścigu (Niedziela): 6-5-4-3-2-1 (sześć pierwszych pozycji)
Najszybsze okrążenie: 1 punkt (w każdym wyścigu; aby otrzymać punkt, kierowca musi przejechać przynajmniej 90% dystansu, ukończyć wyścig w pierwszej dziesiątce, a także wystartować do wyścigu z wyznaczonego pola startowego)

Uwagi:

 † – nie ukończył, ale przejechał 90% wyścigu.
 pogrubienie – pole position
 kursywa – najszybsze okrążenie

Klasyfikacja zespołów

Linki zewnętrzne 
 

Sezony GP2
2009 w GP2